MVQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mogilev (Bielorussia)
 MVQ – vecchio codice valutario ISO 4217 della Rupia delle Maldive (ora MVR), valuta delle Maldive
 MVQ – acronimo per la mescola Methyl Vinyl Silicone